Александр Маркович Константинопольский (19 февраля 1910, Житомир, Волынская губерния, Российская империя — 21 сентября 1990, Москва, РСФСР, СССР) — советский шахматист, почётный гроссмейстер (1983), шахматный теоретик и тренер.

Биография 
Молодые годы провёл в Киеве, где в чемпионатах города а также в чемпионатах Украины добился первых успехов. В 1933 году по личному ходатайству Алексея Алехина с формулировкой "по совокупности успехов" получил звание мастера спорта СССР. В 1936 году по требованию ВСФК подтвердил звание мастера спорта, успешно выступив в отборочном турнире мастеров (Ленинград, 1936 г.) и завоевав путевку в 10-й чемпионат СССР. Международный мастер с момента учреждения звания (1950). Звание почётного гроссмейстера присвоено в 1983 году за прежние достижения.

Значительных успехов достиг в педагогической и тренерской работе. Вместе с мастером спорта по шашкам С. Я. Натовым организовал шахматно-шашечный кружок в Киевском Дворце пионеров. Среди воспитанников этого кружка международный гроссмейстер Д. И. Бронштейн, международный мастер, гроссмейстер ИКЧФ А. И. Хасин, мастера спорта СССР И. О. Липницкий, А. А. Банник, Х. Л. Мучник, Р. Я. Горенштейн. Много лет (с 1954 г.) работал тренером женской сборной СССР. За победу сборной СССР на I женской олимпиаде в Эммене (Нидерланды) в 1957 году Константинопольскому было присвоено звание Заслуженный тренер СССР.

Основные спортивные результаты

Соревнования по переписке 
А. М. Константинопольский — международный мастер ИКЧФ (1966), участник нескольких чемпионатов СССР (победитель 1-го чемпионата). В составе команды СССР завоевал золотую медаль на 3-й Всемирной заочной олимпиаде (1958—1961).

Книги

Примечания

Литература 
 
 Александр Константинопольский. — Москва : Физкультура и спорт, 1985. — 160 с.

Ссылки 

 КОНСТАНТИНО́ПОЛЬСЬКИЙ Олександр Маркович 

Шахматисты СССР
Шахматные теоретики
Мастера спорта СССР
Шахматные тренеры СССР